Färgen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Färgen, Småland, sjö i Hylte kommun,  (6,27 km²)
Södra Färgen, sjö i Hylte kommun,  (2,83 km²)
Färgen, två sjöar i Alingsås kommun, 
Lilla Färgen, sjö i Alingsås kommun,  (41,2 ha)
Stora Färgen, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,  (6,03 km²)

Se även
 Färg (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn